

Quartetti per archi 
 Quartetto per archi n. 3 di Ludwig van Beethoven
 Quartetto per archi n. 3 di Johannes Brahms
 Quartetto per archi n. 3 di Franz Schubert